Никольевка — название населённых пунктов в России:

 Никольевка — деревня в Балашовском районе Саратовской области.
 Никольевка — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.